Michael Scofield – postać fikcyjna, główny bohater serialu Prison Break. Aktorem wcielającym się w jego rolę jest Wentworth Miller.

Sezon 1 
Michael Scofield trafia do Fox River za napad na bank. Jednak jego prawdziwym celem jest uratowanie Lincolna, swojego brata, który został skazany na karę śmierci za domniemane zabójstwo brata Pani Wiceprezydent USA. Michael ma na swoim ciele wytatuowane plany więzienia, które sam zaprojektował jako prezes firmy, która przebudowywała więzienie. W swojej celi poznaje Fernando Sucre, którego wciela w swój plan. Wiele razy plan Michaela komplikuje się (zakochuje się w dr. Sarze Tancredi, wtajemnicza w plan kilku innych więźniów – Abruzziego, T-Baga i Westmorelanda, trafia do izolatki, a później do oddziału psychiatrycznego). W końcu z więzienia ucieka ośmioro skazanych. Jednak samolot Abruzziego, którym mieli uciec odlatuje bez nich i zmuszeni są uciekać piechotą.

Sezon 2 
Kiedy uciekinierzy rozdzielili się, bracia postanowili zdobyć pięć milionów dolarów ukrytych w Utah przez Charlesa Westmorelanda. Michael wspólnie z Sucre przechytrzają wszystkich i zagarniają całą sumę. Okazuje się jednak, że to T-Bag ma całą kwotę. Bracia ścigają go. Jednak ich tropem jak i za pozostałymi uciekinierami podąża agent Alexander Mahone. Bracia w końcu odzyskują pieniądze i zastawiają pułapkę na Mahone’a w Panamie. Na wynajętej łodzi spotykają Sarę, która została uniewinniona. Opowiedziała też o tym, że Lincoln również został oczyszczony z zarzutów, a proces uniewinnienia Michaela trwa. Po dopłynięciu na brzeg dochodzi do strzelaniny, podczas której z rąk Sary ginie pracownik Firmy – Kim. Bracia wraz z doktor są ścigani. Gdy zostają złapani przez policję, Michael bierze całą winę na siebie i zostaje osadzony w panamskim więzieniu „Sona”.

Sezon 3 
Przez całą trzecią serię Michael przebywa w Sonie. Spotyka tam starych znajomych z Fox River: Bellicka, T-Baga oraz Mahone’a. Poznaje też całą prawdę o Sonie: jest rządzona przez Lechero, który organizuje walki jeden na jednego, w której ktoś musi umrzeć. Michael spotyka się z Lincolnem. Burrows mówi mu, że Sara i LJ zostali porwani przez Firmę. Jedna z jej pracowników – Gretchen mówi Michaelowi, że jeżeli odnajdzie Jamesa Whistlera to Sara i LJ zostaną uwolnieni. Scofield odnajduje Whistlera i organizuje ucieczkę. Wtajemnicza też w swój plan Lechero, Bellicka, T-Baga, Mahone’a, McGrady’ego(nastolatka, który pomagał Michaelowi w organizacji ucieczki). Ostatecznie uciekają tylko Michael, Whistler, McGrady i Mahone gdyż pozostali zostali złapani. Dzięki pomocy Sucre, Sofii(dziewczyny Whistler’a), Lincolna i ojca McGrady’ego uciekinierzy wydostają się z Panamy.

Sezon 4 
Czwarty sezon rozpoczyna się akcją Jamesa Whistlera, który na umówionym spotkaniu zabija dwóch biznesmenów, po czym zabiera od nich przenośny dysk. Później, podczas spotkania z Mahone’em i Scofieldem, wyjaśnia im znaczenie przedmiotu. Jest on bowiem jednym z sześciu kluczy do głównego komputera Firmy, a encyklopedia ptaków, którą Whistler zgubił w Panamie, zawierała informacje jak się do niego dostać. Chwilę po tym jak Scofield poznaje ogromną wartość dysku, spotkanie przerywa Wyatt, zabójca Firmy, który zabija Whistlera. Michael i Alex uciekają.

Tego samego dnia Michael zostaje aresztowany i przetransportowany przez agentów federalnych do biura Dona Selfa, pracownika wywiadu, który jest na tropie Firmy. Wyjaśnia Michaelowi szczegóły planowanej operacji przechwycenia urządzenia S.C.Y.L.L.A.
Pomaga Scofieldowi zebrać drużynę złożoną z jego starych kumpli (Burrows, Sucre, Mahone, Bellick i T-Bag), po czym ruszają do akcji.

Po zdobyciu wszystkich sześciu kluczy bohaterowie wdzierają się do siedziby Firmy, by wykraść dysk. Dzięki porwaniu córki głównego przeciwnika, generała Jonathana Krantza, udaje im się wydostać z otoczonej przez armię uzbrojonych agentów i systemy alarmowe fortecy Firmy. Generał wysyła za nimi swoich ludzi by odzyskali jego własność. Tuż po tym jak S.C.Y.L.L.A. trafia do agenta Selfa, okazuje się, że był on zdrajcą, który wystawił do wiatru całą ekipę i planuje samodzielnie sprzedać dysk. Do wyścigu o wielomilionowy zysk rusza także Gretchen, której znudziła się rola agentki Firmy. Ścigani przez policję, FBI i zabójców Firmy zbiegowie postanawiają odzyskać urządzenie i przekazać je władzom w zamian za uniewinnienie. Wtedy dochodzi do konfliktu między braćmi. Scofield zamierza zniszczyć Scyllę, natomiast Lincoln chce oddać ją generałowi, by nie ścigał więcej nikogo z ich bliskich. Rodzi się między nimi zacięta rywalizacja. Wkrótce Burrows, Self, T-Bag i Gretchen łączą siły przeciwko nowemu przeciwnikowi, jakim jest Christina Rose Scofield, matka Michaela. Jak się okazuje poświęciła swoją rodzinę, by rozwijać karierę jako naukowiec Firmy. To ona stworzyła fundamenty programu S.C.Y.L.L.A. będącego nowoczesnym projektem broni opartej na energii słonecznej. Michael dostaje od matki propozycję współpracy, jednak Scofield nie chce angażować się w przedsięwzięcie rozpętania globalnej wojny, by móc otrzymywać profity ze Scylli. Przed wywołaniem wojny między Indiami a Chinami, próbuje zatrzymać Christinę nawet sam generał Krantz. Wkrótce udaje się podłożyć bombę w kwaterze pani Scofield i bracia wchodzą w posiadanie dysku. Przed śmiercią Christina wyjawia im, że nie są biologicznymi braćmi i tylko Michael jest jej synem. Mimo to obaj nadal trzymają się razem. Wkrótce potem zostają schwytani przez agentów Firmy.

Bracia zostają przewiezieni do apartamentu generała. Krantz jest zdesperowany. Policja i kontrwywiad depczą mu po piętach, wielu ludzi zamierza go zabić, jego kierownictwo sprowadziło Firmę do roli organizacji terrorystycznej. Żąda od Michaela zwrócenia Scylli. W ostatniej chwili odbijają ich stamtąd Sucre i Franklin. Skontaktował się z nimi były agent Paul Kellerman, który załatwił ułaskawienie w zamian za dostarczenie Scylli. Po ich interwencji generał zostaje aresztowany i skazany na śmierć, Christina ginie postrzelona przez Sarę, S.C.Y.L.L.A. trafia w ręce ludzi z Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Po wszystkim Kellerman zostaje kongresmanem. Self zostaje sparaliżowany i przewieziony do specjalnego ośrodka. Lincoln Burrows wraca do Panamy, gdzie wraz z Sofią i LJ-em prowadzą wypożyczalnie sprzętów wodnych. Mahone, Sucre i Franklin prowadzą wreszcie normalne życie. Michael Scofield ginie tragicznie, ratując Sarę (Wszystko wyjaśnia się w dodatkowych 23 oraz 24 odcinku 'The Final Break'). Cztery lata później wszyscy spotykają się w Panamie na grobie Michaela.

Prison Break: The Final Break i dalsze losy 
Michael i Sara biorą ślub, jednak kobieta zostaje aresztowana za zabójstwo matki Scofielda – Christiny. Scofield obawiając się zemsty Krantza na Sarze, postanawia zorganizować jej ucieczkę. Przy pomocy manekina zrzuconego na spadochronie, odwraca uwagę policji i dostaje się do środka więzienia. Po spotkaniu z Sarą informuje ją o przebiegu ucieczki. Gdy otwarcie drzwi przy pomocy karty nie powiodło się, Michael wprowadza w życie plan B. Poprzez złączenie przewodów, spowoduje spięcie które umożliwi kobiecie otworzenie drzwi. To oznacza jednak, że Michael będzie musiał zostać w środku. Para żegna się, zaś po chwili Michael doprowadza do eksplozji, dzięki czemu drzwi się otwierają. Do Sary i Lincolna dociera że taki był plan Michaela – poświęcił on swoje życie dla niej i nienarodzonego dziecka. Podczas ucieczki jachtem do Kostaryki, Sara i Lincoln odtwarzają wideo które nagrał dla nich Michael.

Okazuje się, że śmierć Michaela została sfingowana przez Posejdona – tajnego agenta CIA, który kilka tygodni przed ślubem Michaela i Sary skontaktował się ze Scofieldem i szantażując wolnością jego bliskich zmusił go do upozorowania swojej śmierci i współpracy w ramach tajnej komórki operacyjnej „21 Void”. Zadaniem Michaela było wyciąganie z więzień na całym świecie ludzi Posejdona, którzy realizowali jego polityczną agendę i umożliwiali wpływ na światową geopolitykę – terrorystów, polityków i agentów. Przez lata, Michael przyjmując różne tożsamości, uciekał m.in. z więzień w Egipcie i Kolumbii i Birmie, we współpracy z Davidem „Whipem” Martinem. 3 lata po upozorowanej śmierci, Michael wraz Posejdonem spotkał się z zastępcą dyrektora CIA, Harlanem Gainesem by omówić kolejne zadanie. Okazało się, że Gaines badał sprawę „21 Void” i szukał zdrajcy który prowadzi swoje własne operacje wywiadowcze. Po chwili Posejdon zastrzelił Gainesa i kazał Michaelowi przenieść ciało. Następnie ujawnił zdjęcia które wskazywały na to że Michael jest mordercą, usuwając te na których znajduje się on sam. Scofield, który zorientował się, że jest wrabiany przez Posejdona, zaczął planować powrót do Sary i odejście z „21 Void”. Zmuszony obławą za zabójstwo Gainesa uciekł do Jemenu.

Sezon 5 
7 lat po swojej domniemanej śmierci, Michael Scofield przebywający obecnie w więzieniu Ogygia w Jemenie wysyła list do Theodora Bagwella, w którym załącza swoje aktualne zdjęcie oraz tajemniczo brzmiący tekst. Funduje on również Bagwellowi nowoczesną protezę dłoni. Gdy brat Michaela, Lincoln poinformowany przez T-Baga o sytuacji Michaela przybywa do więzienia, Michael wypiera się brata twierdząc że go nie zna. Okazuje się, że przybrał on nową tożsamość – Kaniela Outisa, terrorysty powiązanego z Państwem Islamskim i poszukiwanego za morderstwo zastępcy dyrektora CIA. Benjamin Franklin informuje Lincolna, że Kaniel Outis przebywa w więzieniu Ogygia od 4 lat. W pierwszym tygodniu pobytu w więzieniu próbował uciec, jednak został złapany i zamknięty w izolatce, z której wyszedł dopiero niedawno. Michael wysyła swojemu bratu origami, w którym informuje że jeśli ten odnajdzie „Szejka Światła” to będzie wolny. Okazuje się, że tajemniczym „Szejkiem Światła” jest Muhammad El Tunis – ojciec współwięźnia Michaela, Sida. Pracuje on jako inżynier w elektrowni w Sanie i jego zadaniem było wyłączenie światła w mieście. W międzyczasie rozpoczyna się Ramadan – Sid informuje Michaela że wówczas strażnicy wypuszczają z izolatek do bloku ogólnego najgorszych więźniów, w tym Abu Ramala, przywódce ISIS. Gdy Ramal wychodzi na dziedziniec, okazuje się, że mężczyźni dobrze się znają i są w zmowie, zaś Michael planuje wydostać Ramala na wolność. Następnego dnia Scofield wysyła bratu kolejne origami. Zawiera ono informacje o lokalizacji magazynu, w którym Michael ma się spotkać z bratem po ucieczce. Michael informuje swoich kompanów z celi, że ludzie z CIA wysłali jego i Whipa do Ogygii po to by uwolnić Ramala. Jednak zostali zdradzeni, w związku z tym uciekają bez niego. Na potwierdzenie swoich słów, podrzuca Ramalowi do kieszeni zegarek ukradziony jednemu ze strażników, co powoduje zamknięcie więźniów w celach. Gdy gasną światła, ekipa rozpoczyna ucieczkę przez dziurę w wentylacji. Jednak okazuje się, że dach został obstawiony dodatkowymi strażnikami, na domiar złego Ramal wraz ze swoimi wspólnikami zabija kilku strażników i dociera do celi Michaela. Tam zostaje złapany przez strażników, którzy zauważają dziurę i nakazują obławę. Michael, Whip i Ja zostają złapani i wraz z Ramalem wysłani do izolatek za próbę ucieczki. Załamany nieudaną próbą ucieczki i groźbami zdradzonego Ramala Michael nagrywa emocjonalne wideo dla Sary, w którym informuje ją, że wszystko co zrobił, zrobił dla niej. Spodziewając się śmierci, prosi ją również, by na jego nagrobku znalazło się prawdziwe imię i nazwisko – Michael Scofield. Wraz ze zbliżającymi się wojskami ISIS, sytuacja Scofielda pogarsza się. Zdradzony Ramal obiecuje, że gdy jego armia przejmie stolice i uwolni go z Ogygii, zemści się na Scofieldzie za zdradę. Mimo to Michael się nie poddaje i uruchamia plan awaryjny – podczas poprzedniego pobytu w izolatce, ukrył w ścianie swojej celi sznur i łyżkę. Okazuje się, że w jego dawnej celi przebywa obecnie Ramal, który nie jest już zainteresowany ucieczką, będąc przekonanym że jego wojska po przejęciu stolicy wyciągną go na wolność. Sytuacja się zmienia, gdy strażnicy uciekają, a kontrole nad więzieniem przejmują skazańcy, wraz z Crossem który staje na czele buntu. Mężczyzna planuje zemścić się na Scofieldzie za śmierć brata, któremu Michael nie pomógł przy próbie ucieczki, oraz wziąć Ramala jako zakładnika gdy ISIS przejmie Sane. To powoduje że Ramal zmienia zdanie – instruowany przez Michaela zdejmuje przy pomocy rury i łyżki zawiasy z jego celi. Scofield zdobywa klucze i uwalnia Ja, Whipa oraz Ramala, mimo protestów Whipa, tłumacząc mu że lider ISIS na wolności będzie ich kartą przetargową. Michael wraz ze współwięźniami musi teraz uciec przed Crossem, który ma broń odebraną strażnikowi. Z opresji ratuje ich Sid, który przy pomocy ostrego narzędzia zabija Crossa. Po ucieczce za mury, Ja otrzymuje od Scofielda lokalizacje magazynu, gdzie była schowana broń. Jednak wojska ISIS docierają pierwsze na miejsce, w dodatku Ramal zamierza dokonać na Scofieldzie egzekucji za zdradę. Gdy sytuacja wydaje się bez wyjścia, na ratunek przychodzą Lincoln i Whip, który zabija Ramala. Po zgubieniu pościgu, Michael i Lincoln wpadają sobie w ramiona, Scofield tłumaczy bratu dlaczego się go wyparł w więzieniu. Jednak to dopiero początek problemów – ISIS pragnie pomścić śmierć swojego lidera i wyznacza za złapanie braci wysoką nagrodę.

W okupowanej przez ISIS Sanie trwa obława na skazańców. Michael wyjaśnia Lincolnowi powody upozorowania swojej śmierci i odejścia od rodziny - został zaszantażowany przez tajnego agenta CIA o pseudonimie Posejdon, który oznajmił mu że Kellerman nie miał uprawnień by uniewinnić ich przed siedmioma laty i na potwierdzenie swoich słów wysłał Sarę do więzienia w Miami za zabójstwo Christiny. Następnie między braćmi dochodzi do konfliktu - Lincoln będący w stałym kontakcie z C-Note'm optuje za ucieczką samolotem, Michael zaś decyduje się na ucieczkę pociągiem przez północ kraju, zgodnie ze swoim pierwotnym planem opracowanym 4 lata temu przed uwięzieniem w Ogygii. Po rozpoznaniu na dworcu kolejowym przez islamskich bojowników, w drodze na lotnisko zamordowany przez ISIS zostaje jeden ze współwięźniów Michaela, Sid. Z powodu trudności napotkanych po drodze, skazańcy nie docierają na lotnisko na czas i z bliska obserwują odlatujący samolot z C-Notem i Shebą na pokładzie. Kobieta w rozmowie telefonicznej sugeruje skontaktować się z Omarem, jej współpracownikiem. Po znalezieniu go, bohaterowie zostają wtajemniczeni w jego plan ucieczki przez pustynie, do autonomicznego, nadmorskiego miasteczka Faecja. W tracie postoju na stacji benzynowej, Michael wykorzystuje moment i poprzez komunikator internetowy łączy się z jednym ze swoich współpracowników o pseudonimie "Blue Hawaii" i każe wykonać zrzut ekranu ukazujący jego tatuaże na dłoniach. Podczas strzelaniny przy stacji benzynowej z bojownikami ISIS, śmiertelnie ranny zostaje Omar który jako jedyny znał drogę do Faecji, na domiar złego bohaterowie są ścigani przez jednego z terrorystów - Cyklopa, człowieka który próbował zgwałcić Shebę oraz zamordował Sida. Michael bierze na siebie rozprawienie się z wrogiem, zaś pozostałą trójkę - Linca, Whipa i Ja wysyła do Faecji. Podstępnie zwabia Cyklopa w pułapkę, obezwładnia go i podczas walki wręcz dobija rywala wbijając mu śrubokręt w oko, zostaje jednak w trakcie walki sam zraniony nożem, zanurzonym wcześniej w płynie chłodniczym. Ranny i coraz mocniej osłabiony Michael szuka drogi do Faecji, na domiar złego w samochodzie kończy się paliwo i zmuszony jest przemierzać pustynię pieszo. Wycieńczony, na granicy śmierci upada na ziemię i wówczas w oddali dostrzega fajerwerki odpalone przez Lincolna, by dać mu namiar na swoją lokalizacje. Scofield resztkami sił dociera do miasteczka. Lincoln, świadomy, że Michael uważany powszechnie za groźnego terrorystę nie może udać się do szpitala, postanawia skontaktować się z Sarą, z którą spotykają się na Krecie. Kobieta dokonuje niezbędnych zabiegów medycznych co poprawia stan Michaela. Podczas rozmowy z żoną, Scofield przypadkowo odkrywa że jej obecny mąż Jacob jest Posejdonem. Wyjaśnia kobiecie kim jej mąż jest na prawdę oraz że to on stoi za całą intrygą. Instruuje ją również, jak ma się zachowywać względem niego po powrocie do Stanów. Michael wraz z Lincolnem i Whipem, dzięki pomocy Fernando Sucre, organizującego rejsy na statkach, udają się w podróż do Stanów. Zostają jednak namierzeni i zlokalizowani przez Posejdona, który zleca zatopienie statku. Mężczyźni cudem unikają śmierci, z opresji i śmierci na środku oceanu ratuje ich przypadkowy statek płynący do Marsylii. Po dotarciu na ląd, Lincoln wykorzystuje koneksje z Lucą Abruzzim. Burrows przekonuje włoskiego mafiozo że spłaci zobowiązania które wobec niego miał, ale w zamian za to, żąda od niego dyskretnego transportu do Stanów. W międzyczasie Michael orientuje się, że Posejdon uprowadził Sarę. 

Po dotarciu do Ameryki, Michael wprowadza w życie skrupulatnie przygotowany plan zemsty na Posejdonie - wysyła Whipa do Chicago, by odebrał słoik z krwią Harlana Gainesa a także poznał swojego biologicznego ojca - Theodore'a Bagwella.

Dzięki podstępnej intrydze, Michael namierza samochód Posejdona, co  Sheba i Lincoln mogą wyśledzić miejsce w którym więzi on Sarę. Posejdon jednak przewiduje plany Michaela i zwabia go w pułapkę, gdzie czeka na niego dwójka morderców - Van Gogh i A&W. Z opresji Michaela ratuje Sara, której udało się uwolnić i ogłusza agentkę A&W, która wcześniej zamordowała swojego partnera Van Gogha, który pod wpływem informacji przekazanych przez Sarę, nabrał wątpliwości co do sensu całej akcji. W ferworze zamieszania, Posejdon uprowadza syna Sary i Michaela. 

Scofield spotyka się z Sarą, Whipem i T-Bagiem. Mężczyzna ujawnia im swój plan zdemaskowania i pozbycia się Posejdona, tłumaczy T-Bagowi dlaczego to akurat do niego wysłał list z więzienia w Jemenie a także informuje że w zamian za odnalezienie syna oczekuje od niego przysługi - jest nią zabicie Posejdona. Scofield przydziela wszystkim zadania, sam zaś zwabia Jacoba do ZOO który pod wpływem rozszyfrowanych tatuaży na rękach Michaela, jest przekonany, że Scofield ukrył tam coś ważnego. Okazuje się, że był to blef, a prawdziwym celem Michaela było dostanie się do biura Jacoba przy pomocy wytatuowanej na zewnętrznej stronie dłoni podobizny Nessa, dzięki czemu zwiódł skaner wykrywania twarzy. Michael umieszcza w jego gabinecie krew zamordowanego przed czterema laty przez Posejdona Harlana Gainesa, a także wykrada twarde dyski Jacoba, zawierające obciążające go dane. Następnie umawia z nim spotkanie w magazynie, mające docelowo być wymianą "zakładników" - dyski, w zamian za uwolnienie Mike'a, 

Podczas ostatecznej rozgrywki, nie wszystko przebiega zgodnie z planem - agentka Posejdona, A&W podczas szarpaniny zabija Whipa, następnie sama ginie z rąk T-Baga, który zostaje pojmany. Na domiar złego Posejdon wezwał służby. Michael zszokowany śmiercią swojego kompana zabiera Jacoba w miejsce gdzie rzekomo ukrył jego dyski. Następnie, wykorzystując nieuwagę Jacoba ucieka i pozoruje własne postrzelenie przez Posejdona - okazało się, że to pułapka, zaś miejsce w którym odbyła się cała scena jest makietą, mającą na celu odtworzenie scenerii w której Jacob przed czterema laty dokonał morderstwa Harlana Gainesa i wrobienie go w morderstwo które on sam popełnił. Sfrustrowany Jacob rzuca się na Scofielda, jednak walkę obu mężczyzn przerywają agenci FBI, którzy aresztują Michaela jako Kaniela Outisa, a chwilę później również Jacoba, po znalezieniu w jego biurze krwi Harlana Gainesa oraz ujawnionych przez Michaela zdjęć Jacoba oddającego strzały podczas zaaranżowanej sceny w magazynie. Podczas przesłuchania, dyrektor CIA informuje Scofielda że dzięki zeznaniom współpracownika Jacoba, który ujawnił władzom całą intrygę, zostaje mu przywrócona jego prawdziwa tożsamość. Przed wyjściem z biura, Michael w ramach przysługi za ujawnienie i wykrycie zdrajcy w szeregach CIA, prosi dyrektora organizacji o osadzenie Posejdona w Fox River, w jednej celi z Theodorem Bagwellem, który żądny zemsty za zabójstwo syna, brutalnie morduje Posejdona na oczach wiwatujących więźniów.

Linki zewnętrzne 
 Biografia na stronie telewizji FOX 

Scofield, Michael

sv:Prison Break#Huvudroller